Ermita de Sant Cristòfol (Alboraia), temple a la partida del Miracle, en el municipi d'Alboraia 
 Ermita de Sant Cristòfol de l'Alcora, edifici al cim d'un turó dins del terme municipal de l'Alcora (comarca de l'Alcalatén, País Valencià) 
 Ermita de Sant Cristòfol de Benassal, lloc de culte a la comarca de l'Alt Maestrat 
 Ermita de Sant Cristòfol (Camporrobles), temple sobre una petita elevació a la sortida de la població de Camporrobles cap a Villargordo del Cabriol
 Ermita de Sant Cristòfol (Castellnou)
 Ermita de Sant Cristòfol (Cortes d'Arenós), a la Muntanya de Sant Cristòfol, a la comarca de l'Alt Millars 
 Ermita de Sant Cristòfol de Culla, edifici a la comarca de l'Alt Maestrat 
 Sant Cristòfol (els Hostalets de Pierola) 
 Ermita de Sant Cristòfol de Sant Mateu
 Ermita fortificada de Sant Cristòfol (Toixa), temple sense culte en el pujol de Sant Cristòfol, en el municipi de Toixa
 Sant Cristòfol de Pallars o Sant Cristòfol de les Tempestes, ermita romànica al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès)
 Ermita de Sant Cristòfol (Xodos), lloc de culte catòlic que se situa en el cim del pujol homònim a la comarca de l'Alcalatén